Ziggy Stardust Tour — концертный тур Дэвида Боуи, который проходил в Великобритании, Северной Америке и Японии в 1972—1973 годах и был посвящён продвижению альбомов The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars и Aladdin Sane.

Музыканты 

 Дэвид Боуи (Ziggy Stardust) – вокал, гитара, гармоника
 Мик Ронсон – гитара, вокал
 Тревор Болдер – бас-гитара
 Мик Вудманси – ударные
 Мэтью Фишер – пианино (20 апрель 1972  – 27 май 1972)
 Робин Ламли – пианино (21 января 1972  – 15 мюля 1972)
 Никки Грэхам – пианино (1 Aug 1972  – 7 сентября 1972)
 Майк Гарсон – пианино, меллотрон, орган (22 сентября 1972 – конец тура)
 Джон Хатчинсон – ритм-гитара, 12-струнная акустическая гитара (8 апреля 1973  – 20 апрель 1973  – 3 июль 1973)
 Эйнсли Данбар – дополнительные барабаны (8 апреля 1973  – 20 апреля 1973)
 Джеффри А. Маккормак – бэк-вокал, перкуссия (19 января 1973 – конец тура)
 Кен Фордхэм – саксофон (19 января 1973 – конец тура)
 Брайан Уилшоу – саксофон, флейта (19 января 1973 – конец тура)

Расписание концертов 
 29/01/72 Эйлсбери, Borough Assembly Hall, Англия
 10/02/72 Лондон, Tolworth, Toby Jug, Англия
 12/02/72 Лондон, Imperial College, Англия
 14/02/72 Брайтон, Dome, Англия
 18/02/72 Шеффилд, University Rag, Англия
 23/02/72 Чичестер, Chichester College, Англия
 24/02/72 Лондон, Wallington, Public Hall, Англия
 25/02/72 Лондон, Eltham, Avery Hill College, Англия
 26/02/72 Саттон, Coldfield, Belfry Hotel, Англия
 01/03/72 Бристоль, University, Англия
 04/03/72 Портсмут, Southsea Pier Pavilion, Англия
 07/03/72 Йовил, Yeovil College, Англия
 11/03/72 Саутгемптон, Guild Hall, Англия
 14/03/72 Борнмут, Chelsea Village, Англия
 18/03/72 Бирмингем, Town Hall, Англия
 24/03/72 Ньюкасл, Mayfair Ballroom, Англия
 20/04/72 Харлоу, The Playhouse, Англия
 21/04/72 Манчестер, Free Trade Hall, Англия
 30/04/72 Плимут, Guild Hall, Англия
 03/05/72 Аберистуит, University, Уэльс
 06/05/72 Лондон, Kingston Polytechnic, Англия
 07/05/72 Хемел Хепстед, Pavilion, Англия
 11/05/72 Уортинг, Assembly Hall, Англия
 12/05/72 Вестминстерский университет, Англия
 13/05/72 Слау, Technical College, Англия
 19/05/72 Оксфорд, Polytechnic, Англия
 25/05/72 Борнмут, Chelsea Village, Англия
 27/05/72 Эпсом, Ebbisham, Англия
 02/06/72 Ньюкасл, City Hall, Англия
 03/06/72 Ливерпуль, Stadium, Англия
 04/06/72 Престон, Public Hall, Англия
 06/06/72 Брэдфорд, St George’s Hall, Англия
 07/06/72 Шеффилд, City Hall, Англия
 08/06/72 Мидлсбро, Town Hall, Англия
 13/06/72 Бристоль, Colston Hall, Англия
 16/06/72 Торки, Town Hall, Англия
 17/06/72 Оксфорд, Town Hall, Англия
 19/06/72 Саутгемптон, Civic Centre, Англия
 21/06/72 Данстэбл, Civic Hall, Англия
 25/06/72 Croydon, Greyhound, Англия
 01/07/72 Уэстон-сьюпер-Мэр, Winter Gardens Pavilion, Англия
 02/07/72 Торки, Rainbow Pavilion, Англия
 08/07/72 Лондон, Royal Festival Hall, Англия
 15/07/72 Эйлсбери, Friars Borough Hall, Англия
 19/08/72 Лондон, Rainbow Theatre, Англия
 20/08/72 Лондон, Rainbow Theatre, Англия
 27/08/72 Бристоль, Locarno Electric Village, Англия
 30/08/72 Лондон, Rainbow Theatre, Англия
 31/08/72 Боскомб, Royal Ballroom, Англия
 01/09/72 Донкастер, Top Rank Suite, Англия
 02/09/72 Манчестер, Hard Rock, Англия
 03/09/72 Манчестер, Hard Rock, Англия
 04/09/72 Ливерпуль, Top Rank Suite, Англия
 05/09/72 Сандерленд, Top Rank Suite, Англия
 06/09/72 Шеффилд, Top Rank Suite, Англия
 07/09/72 Ханли, Stoke-On-Trent, Top Rank Suite, Англия
 22/09/72 Кливленд, Огайо, Music Hall, США
 24/09/72 Мемфис, Теннеси, Ellis Auditorium, США
 28/09/72 Нью-Йорк, Нью-Йорк, Carnegie Hall, США
 01/10/72 Бостон, Массачусетс , Music Hall, США (Aladdin Sane 30th Anniversary 2CD Edition)
 07/10/72 Чикаго, Иллинойс, Auditorium Theater, США
 08/10/72 Детройт, Мичиган, Fisher Theater, США
 11/10/72 Сент-Луис, Миссури, Kiel Auditorium, США
 15/10/72 Канзас-Сити, Канзас, Memory Hall, США
 20/10/72 Лос-Анджелес, Калифорния, Santa Monica Civic Auditorium, США (Aladdin Sane 30th Anniversary 2CD Edition, Live Santa Monica '72)
 21/10/72 Лос-Анджелес, Калифорния, Santa Monica Civic Auditorium, США
 27/10/72 Сан-Франциско, Калифорния, Winterland Auditorium, США
 28/10/72 Сан-Франциско, Калифорния, Winterland Auditorium, США
 01/11/72 Сиэтл, Вашингтон, Paramount Theater, США
 04/11/72 Феникс, Аризона, Celebrity Theater, США
 11/11/72 Даллас, Техас, Majestic Theater, США
 12/11/72 Хьюстон, Техас, Music Hall, США
 14/11/72 Новый Орлеан, Луизиана, Layola University, США
 17/11/72 Майами, Флорида, Jai Alai Fronton, США
 20/11/72 Нашвилл, Теннеси, The Municipal Auditorium, США
 22/11/72 Новый Орлеан, Луизиана, The Warehouse, США
 25/11/72 Кливленд, Огайо, Public Auditorium, США (Aladdin Sane 30th Anniversary 2CD Edition)
 26/11/72 Кливленд, Огайо, Public Auditorium, США
 28/11/72 Питтсбург, Пенсильвания, Stanley Theater, США
 30/11/72 Филадельфия, Пенсильвания, Tower Theater, США
 01/12/72 Филадельфия, Пенсильвания, Tower Theater, США
 02/12/72 Филадельфия, Пенсильвания, Tower Theater, США
 23/12/72 Лондон, Rainbow Theatre, Англия
 24/12/72 Лондон, Rainbow Theatre, Англия
 28/12/72 Манчестер, Hard Rock, Англия
 29/12/72 Манчестер, Hard Rock, Англия

 05/01/73 Глазго, Green’s Playhouse, Шотландия
 06/01/73 Эдинбург, Empire Theatre, Шотландия
 07/01/73 Ньюкасл, City Hall, Англия
 09/01/73 Престон, Guild Hall, Англия
 14/02/73 Нью-Йорк, Нью-Йорк, Radio City Music Hall, США
 15/02/73 Нью-Йорк, Нью-Йорк, Radio City Music Hall, США
 16/02/73 Филадельфия, Пенсильвания, Tower Theater, США
 17/02/73 Филадельфия, Пенсильвания, Tower Theater, США (2 концерта)
 18/02/73 Филадельфия, Пенсильвания, Tower Theater, США (2 концерта)
 19/02/73 Филадельфия, Пенсильвания, Tower Theater, США (2 концерта)
 23/02/73 Нашвилл, Теннеси, War Memorial Auditorium, США
 26/02/73 Мемфис, Теннеси, Ellis Auditorium, США (2 концерта)
 01/03/73 Детройт, Мичиган, Masonic Temple, США
 02/03/73 Детройт, Мичиган, Masonic Temple, США
 10/03/73 Лос-Анджелес, Калифорния, Long Beach Arena, США
 12/03/73 Лос-Анджелес, Калифорния, Hollywood Palladium, США
 08/04/73 Токио, Shinjuku Koseinenkin Kaikan, Япония
 10/04/73 Токио, Shinjuku Koseinenkin Kaikan, Япония
 11/04/73 Токио, Shinjuku Koseinenkin Kaikan, Япония
 12/04/73 Нагоя, Kokaido, Япония
 14/04/73 Хиросима, Yubin Chokin Kaikan, Япония
 16/04/73 Кобе, Kobe Kokusai Kaikan, Япония
 17/04/73 Осака, Koseinenkin Kaikan, Япония
 18/04/73 Токио, Shibuya Kokaido, Япония
 20/04/73 Токио, Shibuya Kokaido, Япония
 12/05/73 Лондон, Earl’s Court, Англия
 16/05/73 Абердин, Music Hall, Шотландия
 17/05/73 Данди, Caird Hall, Шотландия
 18/05/73 Глазго, Green’s Playhouse, Шотландия (2 концерта)
 19/05/73 Эдинбург, Theatre, Шотландия
 21/05/73 Норидж, Theatre Royal, Англия (2 концерта)
 22/05/73 Ромфорд, Odeon Theatre, Англия
 23/05/73 Брайтон, Dome, Англия
 24/05/73 Луишем, Odeon, Англия
 25/05/73 Борнмут, Winter Gardens, Англия
 27/05/73 Гилфорд, Civic Hall, Англия (2 концерта)
 28/05/73 Вулвергемптон, Civic Hall, Англия
 29/05/73 Ханли, Victoria Hall, Англия
 30/05/73 Оксфорд, New Theatre, Англия
 31/05/73 Блэкберн, King George’s Hall, Англия
 01/06/73 Брэдфорд, St George’s Hall, Англия
 03/06/73 Ковентри, New Theatre, Англия
 04/06/73 Вустер, Gaumont, Англия
 06/06/73 Шеффилд, City (Oval) Hall, Англия (2 концерта)
 07/06/73 Манчестер, Free Trade Hall, Англия (2 концерта)
 08/06/73 Ньюкасл, City Hall, Англия (2 shows)
 09/06/73 Престон, Guild Hall, Англия
 10/06/73 Ливерпуль, Empire Theatre, Англия (2 концерта)
 11/06/73 Лестер, De Montfort Hall, Англия
 12/06/73 Чатем, Central Hall, Англия (2 концерта)
 13/06/73 Килбёрн, Gaumont, Англия
 14/06/73 Солсбери, City Hall, Англия
 15/05/73 Торки, Odeon, Англия (2 концерта)
 16/06/73 Торки, Town Hall, Англия (2 shows)
 18/06/73 Бристоль, Colston Hall, Англия (2 концерта)
 19/06/73 Саутгемптон, Guild Hall, Англия
 21/06/73 Бирмингем, Town Hall, Англия (2 концерта)
 22/06/73 Бирмингем, Town Hall, Англия (2 концерта)
 23/06/73 Бостон, Lincoln, Англия
 24/05/73 Кройдон, Fairfield Hall, Англия (2 концерта)
 25/06/73 Оксфорд, New Theatre, Англия (2 концерта)
 26/06/73 Оксфорд, New Theatre, Англия
 27/06/73 Донкастер, Top Rank, Англия
 28/06/73 Бридлингтон, Spa Ballroom, Англия
 29/06/73 Лидс, Rolarena, Англия
 30/06/73 Ньюкасл, Civic Hall, Англия (2 концерта)
 02/07/73 Лондон, Hammersmith Odeon, Англия
 03/07/73 Лондон, Hammersmith Odeon, Англия (Ziggy Stardust and the Spiders from Mars)

Список песен 
Из альбома Space Oddity
 «Space Oddity»
 «Wild Eyed Boy from Freecloud»
 «Memory of a Free Festival»
Из альбома The Man Who Sold the World
 «The Width of a Circle»
 «The Supermen»
Из альбома Hunky Dory
 «Changes»
 «Oh! You Pretty Things»
 «Life on Mars?»
 «Quicksand»
 «Andy Warhol»
 «Song for Bob Dylan»
 «Queen Bitch»
Из альбома The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars
 «Five Years»
 «Soul Love» (14/02/73 и 15/02/73)
 «Moonage Daydream»
 «Starman»
 «Lady Stardust»
 «Hang on to Yourself»
 «Ziggy Stardust»
 «Suffragette City»
 «Rock 'N' Roll Suicide»
Из альбома Aladdin Sane
 «Watch That Man»
 «Aladdin Sane»
 «Drive-In Saturday»
 «Panic in Detroit»
 «Cracked Actor»
 «Time»
 «The Prettiest Star»
 «Let’s Spend the Night Together» (из альбома Between the Buttons группы The Rolling Stones, авторы — Мик Джаггер и Кит Ричардс)
 «The Jean Genie»
Из альбома Pin Ups
 «I Can’t Explain» (сингл The Who, автор — Пит Таунсенд)
Прочие песни
 «All the Young Dudes» (из альбома All the Young Dudes группы Mott the Hoople, автор — Дэвид Боуи)
 «Amsterdam» (сторона «Б» сингла Sorrow; из альбома Enregistrement Public à l'Olympia 1964 Жака Бреля, авторы — Жак Брель и Морт Шуман)
 «I Feel Free» (из альбома Fresh Cream группы Cream, авторы -Пит Браун и Джек Брюс)
 «John, I’m Only Dancing» (неальбомный сингл John, I'm Only Dancing)
 «Love Me Do» (часть включена в «The Jean Genie») (из альбома Please Please Me группы The Beatles, авторы — Джон Леннон и Пол Маккартни)
 «My Death» (из альбома La Valse à Mille Temps Жака Бреля, авторы — Жак Брель и Морт Шуман)
 «Round and Round» (автор — Чак Берри)
 «Sweet Jane» (из альбома Loaded группы The Velvet Underground, автор — Лу Рид)
 «This Boy» (из альбома Meet the Beatles! группы The Beatles, авторы — Джон Леннон и Пол Маккартни)
 «Waiting for the Man» (из альбома The Velvet Underground & Nico группы The Velvet Underground и Нико, автор — Лу Рид)
 «White Light/White Heat» (из альбома White Light/White Heat группы The Velvet Underground, автор — Лу Рид)

Примечания 

Концертные туры Дэвида Боуи
Концертные туры 1972 года
Концертные туры 1973 года